Jaybird ist der Spitzname folgender Personen:
 Jaybird Coleman (1896–1950), einen US-amerikanischen Bluesmusiker
 Jay Dobyns (* 1961), einen ehemaligen US-amerikanischen Bundesagenten
 Jaybird Drennan (1928–2006), US-amerikanischer Radiomoderator

Jaybird bezeichnet außerdem
 die Musikgruppe The Jaybirds
 einen Roman von MacKinlay Kantor